Calista Flockhart – attrice statunitense
 Ron Flockhart – pilota di Formula 1 britannico
 Simon Flockhart – ex cestista scozzese